

События

Римское царство 
 Царь: Тарквиний Древний.

Египет 
 593—588 (595—589) — Фараон Псамметих II, сын Нехао. Вторжение в Эфиопию с войском из египтян, семитов, греков, карийцев. Псамметих II отправляет в Фивы и объявляет дочерью «жены Амона» свою дочь.

Китай 
 16-й год по эре правления луского князя Сюань-гуна.
 В 1 луне цзиньский полководец Суй Хуэй уничтожил владения чи-ди («рыжих ди») Цзя и Лю-сюй.
 Цзин-гун направил чжоускому вану богатые трофеи, захваченные у ди, получив в подарок парадную одежду.
 Летом сгорела южная часть дворца Сюань в столице Чэнчжоу.
 Осенью княгиня Бо-цзи вернулась в Лу из Тан, разведясь с мужем.
 Зимой в Лу отмечен урожайный год.

См. также

Примечания